Straatnaam in verschillende plaatsen (alfabetisch op plaatsnaam).
 Houtplein in Haarlem
 Houtplein in Utrecht
 In het spraakgebruik gebezigde straatnaam, waarbij "Houtplein" het onderscheidende deel is ten opzichte van straten in de directe omgeving of lokaal als pars par totum gebruikt wordt.
 Grote Houtplein in Ede
 Kleine Houtplein in Ede
 Meer en Houtplein in Lisse
 Burgemeester van Houtplein in Vlijmen

Zie ook
 Houtstraat